Por Dăneşti pode estar à procura de:
 Dăneşti, uma comuna no condado de Gorj
 Dăneşti, uma comuna no condado de Harghita
 Dăneşti, uma comuna no condado de Vaslui
 Dăneşti, uma vila na comuna de Frăsinet
 Dăneşti, uma vila na comuna de Şişeşti
 Dăneşti, uma vila na comuna de Girov

Desambiguação